Појам Костадиновац се може односити на:
 Костадиновац (Мерошина), насељено место у општини Мерошина, Нишавски управни округ, Република Србија
 Костадиновац (Крижевци), насељено место у саставу Града Крижевци, Копривничко—крижевачка жупанија, Република Хрватска